Wrbna ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Wrbna († 1241), schlesischer Adliger
 Eugen von Wrbna-Freudenthal (1822–1882), österreichischer Generalmajor
 Eugen Wenzel von Wrbna-Freudenthal (1728–1789), Politiker während der Habsburgermonarchie
 Josefine Wrbna-Kaunitz (1896–1973), deutsche Vermögensverwalterin
 Ladislaus von Wrbna-Freudenthal (1795–1849), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Rudolf Eugen von Wrbna-Freudenthal (1813–1883), Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrates, Direktor der Hofoper 
 Rudolph von Wrbna (1761–1823), österreichischer Beamter